Dizang si () bezeichnet folgende buddhistische Tempel in China:

 den Ksitigarbha-Tempel im Gebirge Jinji Shan 金鸡山 in Fujian, Provinz Fuzhou, ein Nationaler Schwerpunkttempel des Buddhismus in han-chinesischen Gebieten, siehe Dizang si (Fuzhou) 
 den Ksitigarbha-Tempel in Changchun, Provinz Jilin, ein Nationaler Schwerpunkttempel des Buddhismus in han-chinesischen Gebieten, siehe Dizang si (Changchun) 
 den ehemaligen Ksitigarbha-Tempel in Kunming, Provinz Yunnan, siehe Sutren-Säule des Ksitigarbha-Tempels (Denkmal der Volksrepublik China)